A televisão na Armênia foi introduzida em 1955, quando a Armênia ainda era conhecida como República Socialista Soviética da Armênia.

Lista de canais
Esta é uma lista de canais de televisão que transmitem da Armênia em armênio.

Público

Private

Regional

TV na Internet

Extintos